Євгенемалово́дненський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Єнбекшиказахського району Алматинської області Казахстану. Адміністративний центр — село Маловодне.

Населення — 9802 особи (2009; 7001 в 1999).

Примітки 

Сільські округи Єнбекшиказахського району